Selfie, reso graficamente con l'hashtag #Selfie, è un film commedia del 2014 di Cristina Jacob.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film commedia